Нижние Кунаши (с 1935 по 28 декабря 1961 года Сталино; ) — деревня в Цивильском районе Чувашской Республики. Входит в состав муниципального образования Михайловское сельское поселение. Население — 219 человек в 86 дворах.

Расположена на правом берегу реки Цивиль, в 9 км к юго-западу от райцентра Цивильск, высота над уровнем моря 126 м. Ближайшие населенные пункты: Малые Тиуши в 2,4 км, Большие Тиуши в 2 км, Татарские Кунаши — 2,2 км, Серткасы — 2,7 км, Михайловка около 3 км (там же ближайшая железнодорожная станция Цивильск) и посёлок Молодёжный — чуть более 3 км. Расстояние до Чебоксар более 36 км.

История 
До 1866 государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. В 1939 образован колхоз «Сталинцы». В составе Чуратчинской волости Цивильского уезда в 19 в. — 1927 год, Цивильского района — с 01.10.1927, сельсовет Нижнекунашский с 01.10.1927, Татарско-Кунашский с 04.01.1929 года. С 1991 года по 17.11.2005 год в составе Ивановской сельской администрации.

Население

Примечания

Литература 
 Нижние Кунаши в Чувашской Энциклопедии

Ссылки 
 

Населённые пункты Цивильского района